La princesa Irina Félixovna Yusúpova (en ruso: Ирина Феликсовна Юсупова; Petrogrado, 21 de marzo de 1915-Cormeilles; 30 de agosto de 1983) fue la única hija del príncipe ruso Félix Félixovich Yusúpov y la princesa Irina Aleksándrovna de Rusia.

Biografía

Padres 
El príncipe Félix Yusúpov era heredero de una de las familias más ricas del Imperio ruso y de Europa. La princesa Irina Aleksándrovna de Rusia, era hija del gran duque Alejandro Mijáilovich y de la gran duquesa Xenia Aleksándrovna, quien era la hija mayor del zar Alejandro III de Rusia y hermana del zar Nicolás II de Rusia.

En 1917, después de la Revolución de febrero, los Yusúpov huyeron de Rusia y se establecieron en París, dejando atrás la mayor parte de su riqueza. Al principio, la niña fue criada por sus abuelos paternos hasta que a la edad de nueve años, regresaron a la pequeña princesa a sus padres. Según su padre, el príncipe Félix Yusúpov, su hija recibió una educación deficiente que causó una alteración en el carácter de la joven, que llegó a ser caprichosa. La princesa Irina Yusúpova fue criada por niñeras y aunque adoraba a su padre era muy distante con su madre.

Matrimonio 
La princesa Irina se casó el 19 de junio de 1938 en París con el conde Nikolái Dmítrievich Sheremétev (nacido el 28 de octubre de 1904 en Moscú y fallecido el 5 de febrero de 1979 en París), fue hijo del conde Dmitri Serguéievich Sheremétev y su madre fue la Condesa Irina Ilariónovna Vorontsova-Dáshkova, perteneció a la casa de los descendientes de Borís Petróvich Sheremétev. El conde Nikolái Dmítrievich trabajó con la empresa de transporte Vlasoff. Más tarde contrajo una tuberculosis y tuvo que trasladarse a Grecia por un clima más adecuado para su condición.

El matrimonio tuvo una hija a la cual llamaron condesa Xenia Nikoláievna Shereméteva que nació el 1 de marzo de 1942 en Roma.

Muerte y entierro 
La Princesa Yusúpova murió en Cormeilles, Francia el 30 de agosto de 1983 a los 68 años de edad. Fue enterrada junto a sus abuelos paternos y sus padres en el cementerio ruso de Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), Francia.

Descendientes 
 Condesa Xenia Nikoláievna Shereméteva (nacida el 1 de marzo de 1942, en Roma), se casó el 20 de junio de 1965 en Atenas, Grecia, con Ilias Sfiris (nacido el 20 de agosto de 1932, en Atenas) y tuvieron una hija:
 Tatiana Sfiris (nacida el 28 de agosto de 1968, en Atenas) la cual se casó con Alexis Giannakoupoulos (nacido en 1963), para luego divorciarse de él. Años más tarde se casó con Anthony Vamvakidis y tuvieron dos hijas:
 Marilia Vamvakidis (7 de julio de 2004)
 Yasmine Xenia Vamvakidis (17 de mayo de 2006)

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 

Nobles de Rusia del siglo XX